«Наполеон Динамит» () — американский анимационный сериал, основанный на одноимённом художественном фильме 2004 года. Премьера состоялась 15 января 2012 на телеканале Fox. Продюсерами и создателями шоу стали Джаред и Джеруша Хесс совместно с ветераном телепродюсирования Майком Скалли, работавшим ранее над «Симпсонами» и «Все любят Рэймонда». В октябре 2010 года телеканал заказал шесть эпизодов, а в июле 2011 года увеличил их количество до тринадцати. Сериал запущен в эфир в качестве замены в межсезонье, трансляции проходят в 20:30 (EST) по воскресеньям.

Концепция 
Мультсериал основан на одноимённом независимом фильме 2004 года, который рассказывает о жизни Наполеона и его семьи в провинциальном городке Франклин, штат Айдахо. Все члены актёрского состава полнометражного фильма, Джон Хедер, Аарон Руэлл, Эфрен Рамирес, Тина Mажорино, Сэнди Мартин, Джон Грис и Дидрих Бадер, вернулись для озвучивания сыгранных ими персонажей. К ним добавятся ещё несколько второстепенных, озвучивать которых приглашены Эми Полер, Дженнифер Кулидж, Сэм Рокуэлл и Джемани Климент.

Персонажи 
 Наполеон Динамит (; озвучивает Джон Хидер) — подросток, школьный изгой, который больше интересуется рисованием и игрой в тетербол, нежели общением с людьми. Хвастается своим «умением» обращаться с оружием, например, нунчаками (которые он называет «нумчаки»), знает все «неизвестные правительству передвижения ниндзя» и проводит лето «охотясь на росомах на Аляске».
 Кип Динамит (; озвучивает Аарон Руэлл) — 32-летний старший брат Наполеона, который большую часть времени проводит сидя за компьютером.
 Педро Санчес (; озвучивает Эфрен Рамирес) — мексиканец, ученик-новичок в школе, где учится Наполеон. Застенчивый и малообщительный, быстро становится лучшим другом Наполеона.
 Дэб (; озвучивает Тина Мажорино) — продавец-курьер, распространительница мелких товаров для дома, поклонница Наполеона.
 Бабушка Динамит (; озвучивает Сэнди Мартин) — бабушка Наполеона и Кипа.
 Дядя Рико (; озвучивает Джон Гриз) — дядя Наполеона и Кипа, живёт в поле в оранжевом доме на колёсах. В средней школе играл в футбол и до сих пор тешится подростковой мечтой стать богатым и знаменитым футболистом, и всё свободное время проводит бросая мяч на том же поле, где держит свой фургон.
 Рекс (; озвучивает Дидрих Бадер) — местный инструктор боевых искусств, владелец центра подготовки «Rex Kwon Do».
 Саммер Уитли (; озвучивает Хэйли Дафф) — привлекательная и самая популярная девушка в школе Наполеона.

Список эпизодов 

 Громовой конус
 Скантроника Любовь
 Лигертаун
 Педро против Деб
 Постельные гонки
 FFA

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Fox.com

Мультсериалы США, запущенные в 2012 году
Мультсериалы США, завершённые в 2012 году
Мультсериалы-ситкомы
Программы телеканала Fox
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Айдахо